Aromatiseren is het subtiel aanbrengen van aroma's (parfums) in ruimtes, met als doel die ruimte te voorzien van een bepaalde geur.

Deze aromatisering kan een functie hebben binnen het kader van marketing. Bezoekers of gebruikers van ruimtes kunnen, zo wordt verondersteld, langer of met meer welbevinden blijven in een ruimte waar wordt gearomatiseerd. Voor winkels en commerciële omgevingen zou dit meer verkoopkansen bieden.

Het kan ook zijn dat het uitgangspunt van de aromatiseerder (de consultant) is, de eigen identiteit van een product (merk) te versterken door middel van een geur die speciaal vervaardigd is voor een product of ermee wordt geassocieerd.

Het inzetten van geuren als marketing tool is de laatste jaren meer en meer de trend. Door verzadiging van de meeste andere zintuigelijke marketing tools doet men vaker een beroep op de manipulatie van het zintuig reuk.

Marketing en verkoop